Il singolare del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Ondruska che ha battuto in finale Marc-Kevin Goellner 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Rodolphe Gilbert (semifinali)
 Martin Střelba (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (finale)
 Raúl Viver (primo turno)

 Massimo Cierro (primo turno)
 Vladimir Gabričidze (primo turno)
 Olivier Soules (primo turno)
 David Prinosil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1992